Der Capri Watch Cup Tennis Napoli 2016 war ein Tennisturnier, das vom 4. bis 10. April 2016 in Neapel, Italien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 107 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 104 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 160 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Neapel